Лімена — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя
 Лімена — назва смт Голуба Затока Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року